Исчезнувшие населённые пункты Ненецкого автономного округа — перечень селений, существовавших в разное время на территории нынешнего Ненецкого автономного округа.

В силу разных причин они были покинуты жителями, или включены в состав других населённых пунктов.

Исчезнувший город 
 Пустозерск — исчезнувший город в нижнем течении Печоры, в Заполярном районе Ненецкого автономного округа.

Исчезнувшие сельские населённые пункты 
 Архипово — выселок. Возник во 2-ой половине 19 века на месте старообрядческого поселения. В 50-х годах 20 века жители переехали в деревню Вижас.
 Афониха — деревня, на реке Печера.
 Бедо́вое — деревня. Возникла на рубеже 15—16 веков как промысловая жира. В 60-х годах 20 века отнесена к «неперспективным».
 Вангурей — посёлок.
 Варандей — вахтовый посёлок. закрыт в 2000 году. 
 Вашуткино
 Великая
 Вельть — урочище в Заполярном районе Ненецкого автономного округа — бывший выселок Тиманского сельсовета.
 Восточная Камбальница — рыбацкий участок. Расположен на восточном побережье полуострова Канин Нос.
 Голубковка — деревня. Возникла в начале 16 века как промысловая жира. В 60-х 20 века отнесена к «неперспективным», жители переехали в с. Оксино и др. деревни.
 Губа Долгая
 Дресвянка
 Егорово
 Зелёное
 Канин Нос
 Кареговка — деревня. Возникла во 2-ой половине 19 века на месте промыслового рыболовецкого участка. В 1956 жители переселились в п. Красное.
 Конушин Нос
 Костяной Нос
 Коржи — выселок Приморско-Куйского сельсовета на левом берегу Куйского шара.
 Красная Печора
 Кузнецкая Губа
 Кутня
 Курбас (Курабас, Курабожский, Верхняя Каменка) — выселок. Строительство начато в 1926 году на месте промежуточных стоянок стад. Заброшено в 1957 году.
 Нарыга
 Ледково
 Лудоватое
 Малая Нарыга — деревня в 4 км восточнее Большой Нарыги. Основана в 1833 жителем Большой Нарыги С.И. Никоновым.
 Марьина Гора
 Микулкин Нос
 Месино — посёлок.
 Мархида (Морхидо) — выселок. Возник в начале 20 века. Первопоселенцы — крестьяне Усть-Цилемской волости.
 Никитцы — деревня. Упоминается в духовных росписях Архангельской духовной консистории 18—20 веков.
 Нижний Шар
 Нижняя База
 Носовая
 Пойлово — деревня. В 60-х годах 20 века жители покинули Пойлово.
 Поповка — Индига-Поповы выселок Тиманского сельсовета, на правом берегу р. Индиги, в 60 км от устья.
 Прищетинница
 Просундуй — выселок.
 Савино — выселок. Возник во 2-ой половине 19 века. В 60-х годах 20 века отнесён к «неперспективным», жители переехали в с. Ома.
 Сахарово — выселок. Возник во 2-ой половине 19 века. В 60-х годах 20 века отнесён к «неперспективным», жители переехали в с. Ома. Сахаровский выселок Омского сельсовета на правом берегу р. Омы.
 Смекаловка — деревня Пустозерского сельсовета, на берегу Старой Печоры, южнее с. Оксино на 12 км. Основана в 1919 году. В 1960 прекратила существование.
 Сенгейский
 Сопка — деревня. Основана в середине 19 века. Другое название — Сопочная, Большая Сопка, находится насклоне сопки, в месте разделения Печоры на Малую и Большую, в 25 км северо-западнее села Тельвиска.
 Старый Варанлей — посёлок на берегу Паханческой губы. Возник в 1-й половине 30-х годов 20 века после образования Варандейского кочевого тундрового Совета.
 Синькин
 Сула — деревня. Возникла в начале 19 века. С начала 1960-х заброшена. Деревня Великовисочного сельсовета, на реки Сула, в 20 км ниже села Коткино.
 Суханиха — выселок.
 Сявма
 Тарасово — выселок. Возник в начале 20 века. В 1950-х жители переселились в Ому.
 Таратинская — деревня. Возникла в начале 20 века. Первопоселенец — А. Таратин из Верхней Пеши. В 1960-х отнесена к «неперспективным».
 Тарханово
 Торна — хутор. Возник в 1926 году на месте промыслового становища рыбаков из Долгощелья и Неси. В конце 1970-х промысел прекращен, жители переселились в Шойну и Несь.
 Тобседа
 Три-Бугры — посёлок. Основан в 1939 году на месте рыбацких промысловых избушек, исчез в 1952 году.
 Усть-Ома
 Фариха
 Фома-Ю
 Хабарово — упразднённый посёлок в Ненецком автономном округе России.
 Хабуйка — тип неизвестен. Закрыт в начале 1970-х годов. Возник в нач. ХХ века.
 Харитоновка — выселок. Перестал существовать в начале 1970-х годов. Возник в начале 20 века.
 Ходовариха
 Хоседа-Хард — упразднённый посёлок на юго-востоке округа Ненецкого автономного округа России. Посёлок располагался на берегу реки Хоседа-Ю в 32 км к северу от современного посёлка Харута. В переводе с ненецкого Хоседа-Хард означает «поселение (дом) у березовой сопки».
 Чупов — выселок. Возник во 2-ой половине 19 века. В 1960-х годах отнесён к «неперспективным», жители переехали в с. Ома.
 Шапкино
 Юшино — рыболовецкий посёлок. Возник в 30-х годах 20 века. Заброшен из-за установки перекрытия и переходом на концентрированный лов семги в 1959.
 Яжма — деревня. Возникла в 1-й четверти 20 века на месте промыслового участка мезенских поморов. В 1960-х отнесена к «неперспективным».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Памяти верны (статья в газете Няръяна вындер Выпуск № 124 (20326) от 14 ноября 2015 г.)
 На юбилей всем селом (статья в газете Няръяна вындер Выпуск № 74 (19986) от 11 июля 2013 г.)
 [Родимые лица и Волонга снится... Родимые лица и Волонга снится... (статья в газете Няръяна вындер 
Выпуск № 106 (21020) от 1 октября 2020 г.
»
)]

Исчезнувшие населённые пункты Ненецкого автономного округа
Списки исчезнувших населённых пунктов России